Râul Țiganu se poate referi la:

 Țiganu - afluent al râul Iaz
 Țiganu - afluent al râului Șușița
 Țiganu - afluent al râului Ciocadia
 Țiganu - afluent al râului Jieț